Джахангир-бек Новрузов, в Турции Джихангир Беркэр (; 1894, Баку, Бакинская губерния, Российская империя — 17 июля 1958, Измир, Турция) — турецкий генерал-майор азербайджанского происхождения.

Жизнь 
Джахангир-бек Юсиф-бек оглы Новрузов родился в 1894 году в Баку в семье военного. В апреле 1920 года  в звании капитана сражался против 11-й Красной Армии, после русской оккупации, покинув Азербайджан, перешел в Иран. После недолгого пребывания там, вместе с полком перешел в Эрзурум и присоединился к армии Кязыма Карабекир-паши. В 1921 году во время сражения под Берной вблизи Бенлиахмет, инициированного дашнаками, особо отличился, нанося удары артиллерийским огнём по вражеским самолетам.

За мужество и отвагу в сражениях тюркское командование прозвало его «Беркэр» — «берк эр», что означает воинственный муж. Впоследствии он успешно сражался в военных походах против Шейх Саида и Агры. В 1928 году для повышения образования поступил в Военную школу.

После успешного окончания школы Топчулар в 1929 году был удостоен чина полковника. 30 августа 1948 года за боевое отличие на посту командира артиллерийского полка в Кютахья удостоен звания генерал-майора. Служил в должности командира Измирского укрепленного района и тыла. В 1953 году подал в отставку по возрасту. До конца жизни жил в простом доме, лишенном всякой роскоши, построенном им в Борнове.

Имел трех дочерей от супруги Вазифы ханум. Полковник кавалерии в отставке Баба Бехбуд, долгие годы служивший под командованием генерала, в 4-5-м выпуске журнала «Азербайджан» за 1958 год издаваемого в Турции, отмечал, что многоуважаемый генерал Джахангир-бек Беркэр Новрузов всю свою жизнь был предан военному делу. Генерал-майор Джахангир-бек Беркэр Новрузов умер 17 июня 1958 г., в 17 часов в своей квартире от болезни сердца.

Источник 
 Шамистан Назирли. Жизнь генерала Алиаги Шыхлинского (140-летию со дня рождения). — , 2005.

Генерал-майоры
Иммигрировавшие в Турцию из Азербайджана